

Geografia 
 Stati Uniti d'America
Dryden – città della Contea di Tompkins, New York
Dryden – villaggio della Contea di Lapeer, Michigan
Dryden – township della Contea di Lapeer, Michigan
Dryden – comunità non incorporata della Contea di Terrell, Texas
Dryden – census-designated place della Contea di Lee, Virginia

 Canada
Dryden – cittadina della Patricia Region, Ontario.

Persone 
John Dryden – poeta inglese
Hugh Latimer Dryden – scienziato statunitense
Spencer Dryden – musicista statunitense

Astronomia 
Dryden – cratere lunare

Altro 

Dryden Flight Research Center – centro di ricerca della NASA in California